haker – osoba o wysokich umiejętnościach informatycznych
 haker – osoba szukająca i ewentualnie wykorzystująca słabości w zabezpieczeniach systemów informatycznych
 Haker – serial telewizyjny
 Haker – polski fabularny z 2002
 Haker – amerykański film akcji z 2015

Znaczenia pokrewne 

 biohaker
 Lifehack
 Hakerzy – amerykański film fabularny
 The Hacker (wł. Michel Amato) – francuski producent muzyki techno i electroclash